Адагум:

 Адагум — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Адагум — река в Краснодарском крае, левый приток Кубани.